Oetoelik (rivier), rivier in Rusland
Oetoelik (dorp) (Utulik), een dorp aan de oever van het Baikalmeer
Oetoelik (station), een station op de Oost-Siberische spoorweg in het dorp Oetoelik.